Hongaars voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Hongaars voetbalelftal onder 18 (vrouwen)